Saṅgharāja bezeichnet den staatlich bzw. vom Monarchen ernannten obersten Mönch in den Ländern des Theravāda-Buddhismus. Dies sind:

 Oberster Mönchspatriarch Thailands
 Oberhäupter von Thammayut und Mahānikai in Kambodscha, siehe Buddhismus in Kambodscha #Moderner Theravāda
 Oberhaupt der Buddhisten im vorrevolutionären Laos bis 1975, siehe Buddhismus in Laos